Jinhu peut, en Chine, désigner :
 le Xian de Jinhu, district administratif de la province du Jiangsu ;
 la commune de Jinhu, une des six communes des îles Quemoy.